Aleksander Mroczkowski (1850–1927) – malarz
 Aleksander Jan Mroczkowski (1893–1933) – major piechoty Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski i śląski, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych